Beszedes oder Beszédes ist der Familienname folgender Personen:

 József Beszédes (1787–1852), ungarischer Wasserbauingenieur
 Ladislaus Beszedes (1874–1922), ungarischer Bildhauer.